Ehrenreich:
 Franz Ehrenreich von Trautmannsdorff
 Johann Ehrenreich von Fichtel
 Kurt Ludwig Ehrenreich Burgsdorff

 Barbara Ehrenreich
 Martin Ehrenreich